Castèurainard (en francès Châteaurenard) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 2005 tenia 14 200 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Villanova d'Asti
  Altenholz

Referències 

Municipis de les Boques del Roine